Перл — дрібний типографський шрифт, кегель якого становить 5 пунктів.
 Перл — мова програмування.
 Перл — найкращий зразок чого-небудь, найвидатніший мистецький твір

Ім'я 
Перл — англійське та єврейське жіноче ім'я. Відомі носії:
 Перл Бак — американська письменниця
 Перл Бейлі — джазова вокалістка
 Перл Семенівна Карповська — справжнє ім'я Поліни Семенівни Жемчужиної, дружини В. М. Молотова.

Топонім

Перл — місто, штат Міссісіпі
 Перл — селище, штат Іллінойс

Паронім 
 Перли (однина перла, перлина) — перламутрові зерна, що утворюються в черепашках деяких морських та прісноводних молюсків